Chalk Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chalk Butte (Big Horn County, Montana)	
 Chalk Butte (Custer County, Montana)	
 Chalk Butte (Garfield County, Montana)	
 Chalk Butte (Glacier County, Montana)	
 Chalk Butte (McCone County, Montana)	
 Chalk Butte (Oregon)	
 Chalk Butte (Fremont County, Wyoming)	
 Chalk Butte (Johnson County, Wyoming)	
 Chalk Butte (Sublette County, Wyoming)	
 Chalk Butte (Sweetwater County, Wyoming)	
 Chalk Butte (Washakie County, Wyoming)	
 Chalk Butte (Weston County, Wyoming)